Mirković es un apellido patronímico eslavo que significa "hijo de Mirko". Puede pertenecer a cualquiera de las siguientes personas:

 Mijo Mirković (1898-1963), economista croata; 
 Bora Mirković (1884-1969), militar serbio y yugoslavo; 
 Dragana Mirković (1968), cantante serbia de pop-folk; 
 Zoran Mirković (1971), futbolista serbio; o
 Vlado Mirković (1975), futbolista serbo-montenegrino.